Ferae (лат., буквально: дикие животные) — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных (Carnivora) (более чем 260 видов, по всему миру) и панголинов (8 видов панголинов в тропической Африке и Азии). Панголины не очень напоминают хищных (волки, кошки, тюлени, и так далее), и поэтому ранее считались самыми близкими родственниками неполнозубых (броненосцев, ленивцев и муравьедов). Но недавнее исследование ДНК нашло тесную связь с хищными.

Филогения 
Согласно одному недавнему исследованию, самые близкие родственники Ferae — Perissodactyla (лошади, тапиры и носороги) и Cetartiodactyla (который объединяет парнокопытных — верблюдов, свиней, жвачных и гиппопотамов — с китообразными — китами, дельфинами и нарвалами). Или, короче говоря — Ungulata.

Более ранние исследования показывали такое родство:

Палеонтология 
Кроме двух современных отрядов, в кладу также включают ряд вымерших таксонов: отряд креодонтов — примитивных хищных млекопитающих, а также несколько родов и семейств, близких к хищным и панголинам, но не включаемых в состав этих отрядов. Вымершие таксоны, близкие к хищным, объединяют в кладу . На систематику вымерших семейств, родственных панголинам, есть две точки зрения: раньше их объединяли с Pholidota (в ранге подотряда) в крупном отряде цимолестов (Cimolesta), и тогда последний включался в Ferae, а с 2015 года объединяют в кладу  и тогда цимолестов к кладе Ferae не относят.

Галерея

Примечания

Литература 
 Kemp T. S. The Origin & Evolution of Mammals. — Oxford: Oxford University Press, 2005. — ISBN 0-19-850761-5.
 Malcolm C. McKenna, Susan K. Bell. Classification of Mammals. Above the Species Level. — New York: Columbia University Press, 2000. — ISBN 0-231-11013-8.

Лавразиатерии